Miejscowości w USA:
 Minerva – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Minerva – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Minerva (ang. Minerva Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Minerva (ang. Minerva Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Minerva (ang. Minerva Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
Inne:
 Minerva – część programu edukacyjnego Socrates II i Lifelong Learning Programme
 (93) Minerva – planetoida
 Minerva – mikropaństwo stworzone na sztucznej wyspie na atolu pomiędzy Nową Zelandią a Tonga
 Minerva – belgijski koncern samochodowy
 Minerva – marka maszyn do szycia stworzona w 1871 r. w Wiedniu przez Emila Rezlera i Josefa Koma

Przypisy